Добершюц () — различные значения

 Населённые пункты
 Добершюц (коммуна) — коммуна в районе Северная Саксония, земля Саксония
 Добершюц  (Мальшвиц) — деревня в коммуне Мальшвиц района Баутцен, земля Саксония
 Добершюц  (Нешвиц) — деревня в коммуне Нешвиц района Баутцен, земля Саксония

 Персоналии
 Добершюц, Йенс — немецкий гребец.